Templeton (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Templeton (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.